Молдавия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена в девяти видах спорта.

Награды

Результаты соревнований

Бокс 

 Спортсменов — 1
 Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 10
Мужчины

Женщины

Стрельба из лука 

 Спортсменов — 1
 Мужчины

Дзюдо 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

Плавание 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

Женщины

Велоспорт 

 Спортсменов — 1
 Мужчины

Стрельба 

 Спортсменов — 1
 Женщины

Борьба 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

 Спортсменов — 2
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Молдавия на Олимпийских играх  
 

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
Спорт в Молдавии в 2012 году